Cedar Point, un parc d'attractions situé à Sandusky (Ohio) ;
 Cedar Point Shores, anciennement Soak City, un parc aquatique rattaché au parc d'attractions ;
 Cedar Point (Caroline du Nord) ;
 Cedar Point (Illinois) ;
 Cedar Point (Kansas) ;
 Cedar Point, census-designated place située au Texas.

Homonymie de localités aux États-Unis